Агин:

 Агин — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 Агин — село в Ширакской области, Армения.
 Агин — станция Южно-Кавказской железной дороги.

Фамилия 
 Агин, Александр Алексеевич (1817—1875) — русский художник, рисовальщик-иллюстратор.
 Агин, Михаил Суренович (род. 1948) — деятель культуры СССР и России, преподаватель РАМ им. Гнесиных.